Ma-chia-tien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Majiadian (ort), Tianjin, 
 Zhijiang (ort i Kina), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar